Robleda puede referirse a:

Botánica
 Nombre común de la planta Quercus pyrenaica.

Divisiones administrativas 
 Robleda (Salamanca), municipio en la provincia de Salamanca, España.
 Robleda-Cervantes, municipio en la provincia de Zamora, España.
 Robleda (Zamora), localidad del municipio de Robleda-Cervantes, provincia de Zamora, España.

Varios
 Ciudad de Robleda, enclave de ficción perteneciente al juego de rol Aventuras en la Marca del Este.